A Orquestra Sinfônica Alemã em Berlim (em alemão Deutsche Symphonie-Orchester Berlin) é uma orquestra baseada em Berlim, Alemanha. A orquestra foi fundada em 1946 pelas forças de ocupação estadunidense, com o nome de Orquestra Sinfônica RIAS (RIAS-Symphonie-Orchester, RIAS é o acônimo de Rundfunk im amerikanischen Sektor). Em 1956 a orquestra foi renomeada, chamada de Orquestra Sinfônica da Rádio de Berlim (Radio-Symphonie-Orchester Berlin). Em 1993 a orquestra recebeu seu atual nome. O primeiro maestro principal da orquestra foi Ferenc Fricsay. Entre o mandato de Ferenc Fricsay e Riccardo Chailly, a orquestra não teve apenas simples maestros. Os maiores maestros que trabalharam com a orquestra durante este período foram: Erich Leinsdorf, Eugen Jochum, Gerd Albrecht, Gennady Rozhdestvensky e Neville Marriner.

Maestro Principal

 Ferenc Fricsay (1948-1954)
 Ferenc Fricsay (1959-1963)
 Lorin Maazel (1964-1975)
 Riccardo Chailly (1982-1989)
 Vladimir Ashkenazy (1989-1999)
 Kent Nagano (2000-2006)
 Ingo Metzmacher (2007-2010)
Tugan Sokhiev (2012-2016)
Robin Ticciati (2017-presente)

Ver Também

 Lista de orquestras

Referências

1. ^ "Artist Profile: Ingo Metzmacher". ICM Artists. 
Orquestras da Alemanha
Bandas formadas em 1946